Leucus ist der Name von Gestalten der griechischen Mythologie
 Leucus (Sohn des Talos), Liebhaber der Meda (Gattin des Idomeneus)

 Leucus (Lesbos), Sänger aus Lesbos in der Armee von Dionysus

 Leucus (Böotien), Verehrer des Hermes in Böotien

 Leucus (Ilias), Charakter aus Homers Ilias

und steht auch für

 (11351) Leucus, Asteroid aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner